Ла Еспањола има више значења:

 Ла Еспањола, Ла Еспањиља (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Еспањола (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Еспањола (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Еспањола (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику